Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 19letá šestá nasazená Ukrajinka Dajana Jastremská, jež ve finále zdolala francouzskou turnajovou čtyřku Caroline Garciaovou po třísetovém průběhu 6–4, 5–7 a 7–6. Tříhodinový duel představoval nejdelší finále v odehrané části roku a Jastremská v něm odvrátila mečbol. V probíhající sezóně si po triumfu na Thailand Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první antukový. Vyhrála tak i své třetí finále v dosavadní kariéře.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2019
WTA Tour 2019